Selck ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Selck (1876–1946), deutscher Industriemanager
 William Walter Selck (1870–1954), US-amerikanischer Geistlicher